Ultima Thule, svéd együttes
 Thule, néha Ultima Thule – mitikus európai sziget
 486958 Arrokoth, becenevén Ultima Thule – kisbolygó